Street ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Mare Nubium, südlich des Kraters Tycho und westlich von Proctor.
Der Krater ist stark erodiert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem britischen Astronomen Thomas Street offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Street auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)